Амаури може да се односи на:
 Амаури (фудбалер), бивши италијански фудбалер
 Амаури (Бенито Хуарез), насеље у Мексику